Hyponephele caeca är en fjärilsart som beskrevs av Maslowiz 1923. Hyponephele caeca ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
caeca